Беспутин — русская фамилия.

Известные носители

Топоним 
 Беспутино — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области в России.